Kaštelanska rivijera je tradicionalni nogometni turnir kojeg od 1980. godine organizira klub Val iz Kaštel Starog.

Turnir se uglavnom igra na ljeto na stadionu Vukovar u Kaštel Starom, te ponekad na drugim igralištima i stadionima u Kaštelima i okolici. Na turniru uglavnom sudjeluju momčadi iz Dalmacije.

Pobjednici i sudionici

Poveznice 
 HNK Val Kaštel Stari

Izvori 
 Nogometni leksikon - Val Kaštel Stari''
  

Kaštelanska rivijera